Эльтман:

 Эльтман — город в Германии, в земле Бавария.
 Эльтман, Иосиф Симонович (1921—1996) — молдавский советский архитектор, искусствовед.